Lazi (narod)

Naselja:
 Hrvatska
 Lazi (Čabar), naselje u sklopu Grada Čabra
 Lazi Krapinski, gradsko naselje Krapine
 Lazi Turopoljski, gradsko naselje Velike Gorice
 Crni Lazi
 Podslemeni Lazi
 Trški Lazi
 Stari Lazi

 Crna Gora
 Lazi (Berane, Crna Gora), naselje u općini Berane

 Mađarska
 Lázi, naselje u Jursko-mošonjsko-šopronskoj županiji

 Filipini
Lazi (Siquijor), naselje 

 Slovenija
 Gorenji Lazi
 Dolenji Lazi

 Ukrajina
 Lazi (Tjačyvski rajon, Ukrajina)
 Lazi (Volovjecki rajon, Ukrajina)
 Lazi (Rožnjatyvski rajon, Ukrajina)
 Vyljhyvcy-Lazy
 Veliki Lazi, naselje u Užgorodskom rajonu

 Poljska
Łazy Małe, naselje u Podleskom vojvodstvu
Łazy Duże, naselje u Podleskom vojvodstvu
Łazy, naselje u Šleskom vojvodstvu

 Slovačka
Lazy pod Makytou
Slatinské Lazy

Vidi 
Novi Lazi (razdvojba)